Первые Салы — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Супринского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Тюменской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, на левом берегу реки Иртыш.

Население 

 В 2002 проживало 9 человек.

Транспорт 
Труднодоступная деревня.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района
Населённые пункты на Иртыше